Града соответствует таксону, объединенному уровнем морфологического или физиологического развития.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Града — посёлок в Хойникском районе Гомельской области.

Украина 
 Града (быв. Чубаровка) — село в Андрушевском районе Житомирской области.
 Града — село в Кременецком районе Тернопольской области.